Benátky, deutsch Benatek, ist der Name folgender Orte in Tschechien:
 Benátky, Gemeinde im Okres Hradec Králové
 Benátky, Gemeinde im Okres Svitavy; siehe Benátky u Litomyšle
 Benátky nad Jizerou, Stadt im Okres Mladá Boleslav
 Benátky, Ortsteil von Ždírec nad Doubravou, Okres Havlíčkův Brod
 Benátky (Jimramov), Ortsteil von Jimramov, Okres Žďár nad Sázavou
 Benátky, Ortsteil von Úžice u Kutné Hory, Okres Kutná Hora
 Benátky, Ortsteil von Pelhřimov, Okres Pelhřimov
 Benátky, Ortslage von Příbor, Okres Nový Jičín

Benátky ist auch der tschechische Name von Venedig.